Пол Шмир (,  18 січня 1946, Кадворт, Саскачеван —  2 вересня 2004, Суррей) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1965 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Чикаго Блек Гокс», «Каліфорнія Голден-Сілс», «Клівленд Крузейдерс», «Сан-Дієго Марінерс», «Едмонтон Ойлерс» (ВХА), «Міннесота Норт-Старс» та «Гартфорд Вейлерс».

Загалом провів 377 матчів у НХЛ, включаючи 34 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Перша команда всіх зірок ВХА — 1973, 1974, 1976.
 Друга команда всіх зірок ВХА — 1979.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Каліфорнія Голден-Сілс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти ВХА‎
Українці Канади
Уродженці Саскачевану
Померли в Сурреї (Британська Колумбія)